Лебединое — топоним:

Белоруссия 
 Лебединое — озеро в Миорском районе Витебской области.
 Лебединое — озеро в Полоцком районе Витебской области.
 Лебединое — хутор в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Лебединое — село в Спасском районе Приморского края.
 Лебединое — село в Хасанском районе Приморского края.
 Лебединое — село в Нагайбакском районе Челябинской области.
 Лебединое (озеро, Муезерский район) — озеро в Карелии.
 Лебединое (озеро, исток Черкасовки) — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Лебединое (озеро, бассейн Литтулы) — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Лебединое — озеро в Лоухском районе Карелии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лебединое — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Лебединое — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Лебединое (до 2016 г. — Жовтневое) — село в Устиновском районе Кировоградской области.

См. также 
 Лебединое озеро (значения)
 Лебеди (значения)
 Лебединый
 Лебедь (значения)
 Лебяжье